Kampong Chhnang (; IPA: []) ist eine Provinz Kambodschas im Zentrum des Landes. Die Provinzhauptstadt heißt ebenfalls Kampong Chhnang. 

Kampong Chhnang hat 527.027 Einwohner (Stand: Zensus 2019). 2017 betrug die Einwohnerzahl 557.000.

Die Provinz ist in diese acht Bezirke unterteilt:

Einzelnachweise

Weblinks 

Provinz in Kambodscha